Příjmení Stumpf má více nositelů:

 Carl Stumpf (1848–1936), německý filozof, psycholog a muzikolog
 Franz Stumpf (rakouský politik) (1876–1935), rakouský křesťansko sociální politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
 Gustav Stumpf (1880–1982), stavitel, architekt a archeolog

Externí odkazy